

Студений — селище, Нижньотагільський міський округ, Свердловська область

Студений — річка в Закарпатській області, ліва притока Рипинки
 Студений — струмок в Закарпатській області, ліва притока Лазещини
 Студений — пам'ятка природи, Надвірнянський район, Івано-Франківська область

Див. також 
 Студений Потік